Малый — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Малый, Виктор Михайлович (род. 1946) — заслуженный деятель искусств России, профессор.
 Малый, Владимир Викторович (род. 1955) — советский футболист, украинский тренер и спортивный функционер.
 Малый, Игорь Александрович (род. 1966) — начальник Ивановского института Государственной Противопожарной Службы МЧС России.
 Малый, Илья Григорьевич (1909—1982) — экономист и статистик, доктор экономических наук, профессор.
 Малый, Леонид Викторович (род. 1955) — советский футболист, украинский тренер и спортивный функционер.
 Малый, Михаил Александрович (род. 1931) — передовик производства, токарь, Герой Социалистического Труда.
 Малый, Николай Александрович (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Малый, Эдуард Евгеньевич (род. 1969) — российский футбольный арбитр, в прошлом футболист, вратарь.
 Малый, Ярослав Витальевич (род. 1973) — украинский певец.

Топоним

Населённые пункты 
 Малый — село во Львовском районе Львовской области.
 Малый — посёлок в Красносулинском районе Ростовской области.
 Малый — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Острова 
 Малый — остров в Финском заливе.
 Малый — остров в море Лаптевых, Северная Земля.
 Малый — остров в Японском море, вблизи города Владивостока.

Другое 
 Малый — пруд на реке Нейве в посёлке Верх-Нейвинском Свердловской области.
 Малый — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также